Паскаль Киньяр () (род. 23 апреля 1948, Вернёй-сюр-Авр, департамент Эр) — французский писатель, прозаик, эссеист, переводчик, лауреат Гонкуровской премии (2002). Известность ему принесли романы «Вюртембергский салон» (1986), «Лестницы Шамбора» (1989), «Все утра мира» (1991).

Биография 
Рос в Гавре. Увлекался музыкой и древними языками. Учился философии вместе с Даниэлем Кон-Бендитом, среди их преподавателей были Эмманюэль Левинас и Поль Рикёр. После 1968 года отошел от философии.

В течение 10 лет руководил Международным фестивалем оперы и театра барокко в Версале.

Библиография 

 L’Être du balbutiement: essai sur Sacher-Masoch, 1969. О Захер-Мазохе.
 Alexandra de Lycophron, 1971
 La Parole de la Délie: essai sur Maurice Scève, 1974 О Морисе Сэве
 Michel Deguy, 1975. О Мишеле Деги.
 Écho, suivi de Épistolè Alexandroy, 1975
 Sang, 1976
 Le Lecteur, 1976
 Hiems, 1977
 Sarx, 1977
 Les Mots de la terre, de la peur et du sol, 1978
 Inter aerias fagos, 1979
 Sur le défaut de terre, 1979
 Carus, 1979. (подзаголовок: «или Тот, кто дорог своим друзьям»)
 Le Secret du domaine, 1980
 «Записки на табличках Апронении Авиции» (Les Tablettes de buis d’Apronenia Avitia, 1984). Стилизация под дневник древнеримской патрицианки.
 Petits traités, три тома 1981, 1983, 1984
 Le Vœu de silence: essai sur Louis-René des Forêts, 1985
 Longin, 1985
 Une Gêne technique à l'égard des fragments, 1986
 «Салон в Вюртемберге» (Le Salon du Wurtemberg, 1986). Музыкант, играющий на виоле-де-гамба, затворяется в своем доме в Вюртемберге.
 La leçon de musique, 1987
 «Лестницы Шамбора» (Les Escaliers de Chambord, 1989). Об антикваре, любителе игрушек и замке Шамбор.
 Petits traités, тома 1-8, 1990.
 «Альбуций» (Albucius), 1990. Об эротическом писателе в Древнем Риме.
 «Секс и страх» (Le Sexe et l’Effroi, 1994). Эссе о роли секса в античном мире.
 «Все утра мира» (Tous les matins du monde, 1991). О французском музыканте XVIII века Марене Маре. Экранизация с Жераром Депардье.
 Georges de la Tour, 1991. О художнике Жорже де ла Туре
 La Frontière, 1998
 Le Nom sur le bout de la langue, 1993. Эссе
 L’Occupation américaine, 1994. Роман о любви в 50-х годах
 Les septante, 1994
 L’amour conjugal, 1994
 Rhétorique spéculative, 1995
 La Haine de la musique, 1996. Эссе
 Vie secrète, 1998
 «Терраса в Риме» (Terrasse à Rome, 2000). Действие происходит в XVII веке.
 Tondo, 2002
 Le Dernier Royaume. Шесть частей:
 I: Les ombres errantes, 2002
 II: Sur le jadis, 2002
 III: Abîme, 2002
 IV: Les paradisiaques, 2005
 V: Sordidissimes, 2005
 VI: La barque silencieuse, 2009
 Écrits de l'éphémère, 2005
 Pour trouver les Enfers, 2005
  «Вилла Амалия» (Villa Amalia, 2006). О женщине-композиторе. Экранизация Бенуа Жако с Изабель Юппер (2009).
  L’Enfant au visage couleur de la mort,  2006
  Triomphe du temps,  2006
  Ethelrude et Wolframm, 2006
  Le Petit Cupidon,  2006
  Requiem, 2006 
  La Nuit sexuelle,  2007
  Boutès,  2008

Публикации на русском языке 
 Секс и страх. М.: Текст, 2000
 Записки на табличках Апронении Авиции. СПб: Азбука-Классика, 2004; М.: Текст, 2012.
 Лестницы Шамбора. М.: Флюид/Free Fly, 2004
 Терраса в Риме. СПб: Азбука-Классика, 2005
 Альбуций. СПб: Азбука-Классика, 2005
 Все утра мира. СПб: Азбука-Классика, 2007
 Вилла «Амалия». СПб: Азбука-Классика, 2007
 Салон в Вюртемберге. СПб: Азбука-Классика, 2008
 Американская оккупация. М.; Астрель, 2010
 Ладья Харона. М.; Астрель, 2012
 CARUS или Тот, кто дорог своим друзьям. СПб, Азбука-Классика, 2012
 Тайная жизнь: Роман / Пер. с фр. Е. В. Баевская, М. Брусовани. — Азбука PREMIUM, 2013

Награды 
 Лауреат Гонкуровской премии 2002 года за книгу «Les ombres errantes»;
 Большая премия Французской академии за роман (2000) за «Террасу в Риме»;
 Премия критики за «Карус» в 1980 году.

Примечания

Литература 
 Marchetti A. E.a. Pascal Quignard: la mise au silence. Seyssel: Champ Vallon, 2000
 Lapeyre-Desmaison Ch. Mémoires de l’origine: un essai sur Pascal Quignard. Paris: Les Flohic éditeurs, 2001
 Pascal Quignard, figures d’un lettré/ Philippe Bonnefis, Dolorès Lyotard, eds. Paris: Galilée, 2005
 Pautrot J.-L. Pascal Quignard ou le fonds du monde. Amsterdam; New York: Rodopi, 2007
 Pascal Quignard. Paris: Revue Critique, 2007
 Kristeva I. Pascal Quignard: la fascination du fragmentaire. Paris: Harmattan, 2008
 Rabaté D. Pascal Quignard: étude de l’oeuvre. Paris: Bordas, 2008

Ссылки 
 Паскаль Киньяр на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Библиография 
 Критика о Киньяре
 На imdb.com
 На lib.ru
 Фасцинус. Фрагмент эссе «Секс и страх» 

Писатели Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Лауреаты Гонкуровской премии
Лауреаты Большой премии Французской академии за роман